Douglas Fairbanks ist der Name folgender Personen:

* Douglas Fairbanks senior (1883–1939), US-amerikanischer Filmschauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Douglas Fairbanks junior (1909–2000), US-amerikanischer Filmschauspieler